

Allemagne 
 Nußdorf, commune de Bavière
 Nußdorf am Inn, commune de Bavière

Autriche 
 Nußdorf am Attersee, commune de Haute-Autriche
 Nußdorf am Haunsberg, commune du Land de Salzbourg
 Nußdorf ob der Traisen, commune de Basse-Autriche
  près de Vienne